Polia är ett släkte av slemmaskar. Polia ingår i fylumet slemmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Polia